Henrik 5. (også Henry 5., Heinrich 5., Henri 5. og Henrique 5.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Henrik 5. (Tysk-romerske rige) (1081-1125) – tysk konge 1105-1125, tysk-romersk kejser 1111-1125
 Henrik 5. af England (1387-1422) – konge af England 1413-1422